Хейні () — англійське прізвище.

Відомі носії 
 Боб Хейні (1926—2004) — американський письменник, автор коміксів.
 Девін Хейні (1998) — американський професійний боксер, чемпіон світу за версією WBC.
 Лі Хейні (1959) — видатний американський бодібілдер, восьмикратний володар титулу «Містер Олімпія».